Tomáš Škvaridlo (né le  à Zvolen en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HKm Zvolen, il est choisi en 1998 au cours du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey par les Frontenacs de Kingston en , en . Il est choisi en 1999 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Penguins de Pittsburgh en , en . Il part ensuite en Amérique du Nord avec les Frontenacs dans la Ligue de hockey de l'Ontario. En 2001, il passe professionnel avec le MsHK Žilina. Il a ensuite porté les couleurs du HKm Zvolen et du HC05 Banská Bystrica, pensionnaire de l'Extraliga, l'élite slovaque. Il a remporté la Coupe continentale 2005 avec le HKm Zvolen. En 2009-2010, il intègre l'effectif des Rapaces de Gap dans la Ligue Magnus. Après une saison en demi teinte, il retourne en Slovaquie et joue la saison 2010-2011 avec le HKm Detva en 1.liga.

Carrière internationale 
Il a représenté la Slovaquie en sélections jeunes. En 1999, la sélection remporte la médaille de bronze au championnat du monde moins de 18 ans.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1998-1999|| HKm Zvolen || Extraliga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| HKm Zvolen 2 || 1. Liga || 9|| 1|| 1|| 2|| 22|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Frontenacs de Kingston|| LHO|| 66|| 19|| 25|| 44|| 14|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2000-2001|| Frontenacs de Kingston|| LHO || 58|| 10|| 19|| 29|| 33|| 4|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
| 2001-2002|| MsHK Žilina || Extraliga || 35|| 2|| 1|| 3|| 8|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| HC Šumperk || 1. Liga || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| HKm Zvolen || Extraliga || 47|| 7|| 8|| 15|| 14|| 16|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2004-2005|| HKm Zvolen || Extraliga || 39|| 10|| 5|| 15|| 20|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| HKm Zvolen 2 || 1. Liga || || || || || || 3|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
| 2005-2006|| HKm Zvolen || Extraliga || 46|| 6|| 3|| 9|| 42|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| HC05 Banská Bystrica || 1. Liga || || || || || || 3|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2006-2007|| HKm Zvolen || Extraliga || 53|| 12|| 6|| 18|| 28|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| MsHK Žilina || Extraliga || 19|| 2|| 1|| 3|| 14|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| HC05 Banská Bystrica || Extraliga || 49|| 6|| 12|| 18|| 57|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || Gap || Ligue Magnus || 23|| 6|| 7|| 13|| 43|| 2|| 2|| 1|| 3||0
|-
|-
| 2009-2010 || Gap || CdF || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| 2009-2010 || Gap || CdL || 5|| 2|| 2|| 4|| 6|| || || || ||
|-
| rowspan=2|2010-2011|| HKm Detva || 1.liga || 20|| 11|| 6|| 17|| 30||7||3||3||6||8
|-
| HKm Zvolen || Extraliga || 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2011-2012|| HKm Zvolen || Extraliga ||44||8||15||23||20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| HKm Zvolen || Extraliga || 50|| 20|| 16|| 36|| 44|| 17|| 2|| 5|| 7|| 12
|-
| 2013-2014|| HKm Zvolen || Extraliga || 48|| 8|| 11|| 19|| 57|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2014-2015|| HKm Zvolen || Extraliga || 54 || 11 || 13 || 24 || 28 || 7 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 2015-2016|| HKm Zvolen || Extraliga || 50 || 12 || 13 || 25 || 26 || 11 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2016-2017|| HKm Detva || 1.liga || 41 || 25 || 22 || 47 || 26 || 10 || 3 || 3 || 6 || 2

Au niveau international 

|- 
| 1999 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 0|| 1|| 1|| 6|| 0|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2002 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 3|| 1|| 4|| 4|| -1|| align="left"|Huitième place

Références 

Naissance en juin 1981
Naissance à Zvolen
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur du HKm Zvolen
Joueur des Frontenacs de Kingston
Joueur du MsHK Žilina
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur des Rapaces de Gap
Attaquant de hockey sur glace